Sinds de toetreding van HFC Haarlem tot het betaald voetbal in 1956 heeft de club sinds 1968 20 trainers gehad. De eerste was de Welshe trainer Barry Hughes. Van alle hoofdtrainers zijn er twee geweest die meerdere periodes coachten: Barry Hughes, Hans van Doorneveld en Henny Lee allen tweemaal.

Lijst van trainers

HFC Haarlem
Haarlem
Trainers